Летние Азиатские игры 1998 года или XIII Азиатские игры проводились в Бангкоке
(Таиланд) с 6 по 20 декабря. В играх приняло участие 6554 спортсмена из 41 страны Азии. Было разыграно 376 комплектов медалей в 36 видах спорта.

Участники

Распределение наград

Виды спорта 
В рамках Азиады проводились соревнования по следующим видам спорта:

  Академическая гребля
  Бадминтон
  Баскетбол
  Бейсбол
  Бильярд
  Бокс
  Борьба
  Боулинг
  Велоспорт
 Велоспорт (шоссе)
 Велоспорт (трек)

 Водные виды спорта
  Водное поло
  Плавание
  Прыжки в воду
  Синхронное плавание
  Волейбол
 Пляжный волейбол
 Волейбол
  Гандбол
  Гимнастика
 Художественная гимнастика
 Ритмическая гимнастика
 Гимнастика на батуте

  Гольф
  Гребля на байдарках и каноэ
  Дзюдо
  Кабадди
  Каратэ
  Конный спорт
  Легкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт
  Регби
  Сквош
  Софтбол
  Софт-теннис

  Стрельба
  Стрельба из лука
  Таэквондо
  Теннис
  Триатлон
  Тяжёлая атлетика
  Ушу
  Фехтование
  Футбол
  Футзал
  Хоккей на траве

Ссылки 

1998